Die Europameisterschaften im Gewichtheben 2016 fanden vom 10. April bis 16. April 2016 in Førde, Norwegen statt. Es waren die 95. Europameisterschaften der Männer und die 29. Europameisterschaften der Frauen.

Männer

Frauen

Medaillenspiegel

Alle Medaillen

Zweikampf

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse auf www.ewfed.com

2016
Gewichtheben
Sportveranstaltung in Vestland
Sunnfjord
Gewichtheben (Norwegen)